Orzechów (gromada) (powiat radomszczański)
 Orzechów Nowy (gromada) (powiat włodawski)